Huitziltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huitziltepec, Guerrero, Eduardo Neri, 
 Huitziltepec (kommun), Puebla, 
 Huitziltepec, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar